Ози́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Риньяк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12016.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 125 км северо-восточнее Тулузы, в 27 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 878 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 518 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 315 были экономически активными, 203 — неактивными (показатель активности — 60,8 %, в 1999 году было 63,1 %). Из 315 активных работали 290 человек (144 мужчины и 146 женщин), безработных было 25 (10 мужчин и 15 женщин). Среди 203 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 105 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Морис (XII век). Памятник истории с 1943 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон